Такмичење у бацању кугле за мушкарце на Олимпијским играма 2008. је одржано двадесет шести пут, јер је било на програму свих одржаних игара до данас. Такмичење се одржано на Националном стадиону у Пекингу.

Пријавило се 45 такмичрка из 34 земље, подељених у две квалификационе групе:прва са 22, а друга са 23 такмичара. Квалификације и финале одржано је истог дана пре и после подне 15. августа.

Олимпијске норме су биле 20,30 -{m}- (А), а 19,80 -{m}- (Б).

На Играма је постигнут један национални (Канада) и три лична рекорда.

Земље учеснице 

  (2)
  (1)
  (3) 
  (1) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  Кинески Тајпеј (1)
  (1)

  (1)
  (1) 
  (1)
  (1)
  (2) 
  Грчка (1)
  (1) 
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1) 
  Словенија (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

Рекорди пре почетка такмичења 
(14. августа 2008)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Обе групе су се исторвенемо такмичиле 15. августа у 9,05 часова.
Норма за финално такмичење је била 20,40 метара. За филале се пласирало 12 такмичара. Задату норму је испунило шест такмичара (КВ), а шест је у финале ушло по резултату (кв).

Финале 
Финале је одржано 15. августа у 21,00''

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање кугле за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација на сајту ИААФ
 Резултати финала на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање кугле на Летњим олимпијским играма